What Goes Around – album degli Hollies del 1983
 What Goes Around – brano di Ringo Starr del 1992, dall'album Time Takes Time
 What Goes Around – raccolta degli Heartbreakers del 1991
 What Goes Around - Greatest & Latest – album di Suzi Quatro del 1995
 What Goes Around – album di Dave Holland del 2002
 What Goes Around – album di Statik Selektah del 2014